Кирпи́ч:

 Кирпич — строительный материал.
 Кирпич (фильм) — детективный триллер режиссёра Райана Джонсона (США, 2005).
 Кирпич (Константин Сапрыкин) — вор-карманник, персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя».
 Кирпич (электроника) — состояние электронного устройства, в которое оно переходит после неудачной перепрошивки.

 Кирпич — обиходное название дорожного знака «Въезд запрещён».
 «Кирпич» — сокращёное название команды «Клуб интеллектуальных, ролевых игр Чувашии», г. Чебоксары

См. также